Hans Brosius ist der Name folgender Personen:

* Hans Brosius (Politiker, 1872) (1872–1943), deutscher Lehrer und Politiker (BMP), MdL Bayern
 Hans Brosius (Politiker, 1891) (1891–1969), deutscher Journalist und politischer Funktionär (DNVP)
 Hans-Bernd Brosius (* 1957), deutscher Kommunikationswissenschaftler